Апертура 2011 () — первая половина 69-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2011/12) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 19—20 ноября, а ответные состоялись 26—27 ноября.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 30 ноября—1 декабря, а ответные состоялись 3—4 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 8 декабря, а ответный состоялся 11 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2011/2012 на rsssf.com

2011
Мексика
Спорт в Мексике в 2011 году